Вила:
 Ви́ла — сельскохозяйственный переносной ручной инструмент, используемый крестьянами в сельском хозяйстве для погрузки и выгрузки сена и других продуктов сельского хозяйства, а также создания проколов в почве для её аэрирования.
 Вила — в южнославянской мифологии женские духи, очаровательные девушки с распущенными волосами и крыльями.

Топоним 
 Вила — коммуна в Швейцарии, в кантоне Цюрих.
 Вила — населённый пункт и район в Португалии, входит в округ Виана-ду-Каштелу. 
 Вила — село Народичского района Житомирской области Украины.
 Вила — село Романовского района Житомирской области Украины.
 Вила — село Томашпольского района Винницкой области Украины.

Фамилия 
 Вила, Алексис (род. 1971) — кубинский борец-вольник и боец ММА.
 Вила, Дидак (род. 1989) — испанский футболист.
 Вила, Лукас (род. 1986) — аргентинский хоккеист на траве, олимпийский чемпион 2016 года.

См. также 

 Вилла
 Вила-Реал
 Вила-Верди
 Вила-Нова
 Вила-ду-Конди
 Вила-Нова-ди-Гая
 Вила-Нова-ди-Фош-Коа
 Вила-Флор (значения)
 Вила-Яругские
 Вилла (значения)